Foata est un nom propre d'origine corse, présent dans quelques toponymes de l'île (sous la forme Foata ou La Foata). C'est également un nom de famille.

Patronyme 
 Dominique Foata (né en 1934), mathématicien français.
 Paul-Matthieu de La Foata (1817-1899), prélat catholique français et écrivain en langue corse.